Dwory – węzłowa stacja kolejowa w Oświęcimiu
 Dwory – część Oświęcimia
 Dwory Pierwsze – część Oświęcimia
 Dwory Drugie – wieś w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Oświęcim
 Dwory S.A. Unia – klub hokejowy z siedzibą w Oświęcimiu
 Dwory i dworki krakowskie – typ zabudowy podmiejskiej